Der Name Gelber Sonnenhut bezeichnet:
 die Pflanzenart Rudbeckia fulgida, siehe  Gewöhnlicher Sonnenhut
 die Pflanzenart Echinacea paradoxa, siehe Gelber Sonnenhut (Echinacea)